Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Rehmann che ha battuto in finale Thomas Gollwitzer 6-1, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Alexander Mronz (primo turno)
 Paolo Canè (secondo turno)
 Sergio Cortés (secondo turno)
 Milen Velev (primo turno)

 Dirk Dier (primo turno)
 Fernon Wibier (primo turno)
 Martin Sinner (secondo turno)
 Kris Goossens (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1994